Björndjur kan syfta på:

 Björnar – en familj av större rovdjur
 Halvbjörnar –  en familj i underordningen hundliknande rovdjur
 Björndjur –  en stam inom djurriket, mycket små, mellan 0,05 och 1 mm, se trögkrypare